Palmgren är ett svenskt efternamn, som även finns i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att i Sverige var 2340 personer bosatta och i Finland var 37 personer bosatta med efternamnet Palmgren.

Personer med efternamnet Palmgren
 Alvar Palmgren (1880–1960), finländsk botaniker
 Arvid Palmgren (1890–1971), ingenjör och uppfinnare
 Aurore Palmgren  (1880–1961), skådespelare
 Axel Palmgren (1867–1939), finländsk industriman och politiker i svenska folkpartiet
 Axel Palmgren (anatom) (1892–1966), professor vid Veterinärhögskolan

 Bengt Palmgren (född 1944), industridesigner, professor
 Bertil Palmgren (1920–2007), filmfotograf
 Björn Palmgren (1911–1974), skådespelare
 Bo Palmgren (1909–1973), finländsk jurist

 Edvard Palmgren (1840–1910), skolman, upprättade Palmgrenska samskolan

 Georg Palmgren (1859–1906), militär, tecknare och teckningslärare
 Gunnar Palmgren, flera personer
 Gunnar Palmgren (jurist) (1908–1953), finländsk jurist
 Gunnar Palmgren (konstnär) (1908–1998), målare, tecknare och scenograf

 Hans Palmgren  (1930–2012), arkitekt
 Herman Palmgren (1865–1933), jurist

 Inga Palmgren (1914–2008), textilkonstnär, tecknare och målare
 Isa Palmgren (1918–2000), skådespelare

 Johan Palmgren, flera personer
 Johan Palmgren (dokumentärfilmare) (född 1967)
 Johan Palmgren (lagman) (1746–1812)
 Johan Palmgren (militär) (1931–2018)
 Johannes Palmgren (1869–1947), sadelmakare
 Josefin Palmgren (född 1989), författare
 Juni Palmgren (född 1949), finlandssvensk epidemiolog och matematiker

 Lars Palmgren (född 1946), journalist och författare
 Lisbet Palmgren (född 1928), professor och författare
 Ludvig Palmgren (1844–1915), präst och arkeolog

 Maria Jonaea Palmgren (1630–1708), första svenska kvinnliga gymnasist
 Monica Palmgren (född 1936), arkitekt

 Niclas Palmgren (född 1970), krögare och kommunalpolitiker, moderat
 Nils Palmgren, flera personer 
 Nils Palmgren (konstkritiker) (1890–1955), konsthistoriker
 Nils Palmgren (militär) (1922–2019), officer i flygvapnet

 Olof Palmgren (1783–1814), lantbrukare och predikant

 Pontus Palmgren (1907–1993), finländsk zoolog

 Raoul Palmgren  (1912–1995), finländsk litteraturforskare
 Reidar Palmgren (född 1966), finländsk författare och skådespelare
 Robert Palmgren (född 1947), officer i flygvapnet
 Rolf Palmgrén (1880–1944), finländsk författare

 Selim Palmgren (1878–1951), finländsk tonsättare och pianist
 Sture Palmgren (född 1945), kommunalpolitiker, moderat

 Valfrid Palmgren (1877–1967), språkvetare och pedagog
 Vilhelm Palmgren (1869–1938), konstnär och etsare

Källor

Se även
 Palmgrenska samskolan

Svenska efternamn